Edward o Ed Coleman puede referirse a:
 Edward Coleman (mártir), víctima del complot de Titus Oates
 Edward Coleman (gángster) (fallecido en 1839), fundador de una pandilla irlandesa en la ciudad de Nueva York
 Edward Coleman (minero) (1830-1913), director, presidente y superintendente de la mina California Gold Rush
 Edward Coleman (cirujano veterinario) (1766–1839), cirujano veterinario inglés
 Edward Coleman (jugador de críquet) (1891-1917), jugador de críquet inglés
 Ed Coleman (béisbol) (1901-1964), jugador de Grandes Ligas de 1932 a 1936
 Ed Coleman (locutor de radio) (nacido en 1949), locutor de radio de los Mets de Nueva York en WFAN